Le Pâquier kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Le Pâquier, Neuchâtel, ort, 
 Le Pâquier, Fribourg, ort och kommun,